Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Katowice Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ysaline Bonaventureová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Bonaventureová na turnaji nehrála. Spoluhráčkou Schuursové se stala Oxana Kalašnikovová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Ivachněnkové s Melnikovovou.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený japonský pár Eri Hozumiová a Miju Katová, který ve finále za 1:49 hodin zdolal ruskou dvojici Valentyna Ivachněnková a Marina Melnikovová výsledkem 3–6, 7–5 a [10–8]. Obě šampionky ve svém druhém finále na okruhu WTA Tour získaly premiérový titul a do žebříčku WTA si připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Věra Duševinová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Jocelyn Raeová /  Anna Smithová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2016
WTA Tour 2016